Dignathodontidae är en familj av mångfotingar. Dignathodontidae ingår i ordningen jordkrypare, klassen enkelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dignathodontidae 24 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jordkrypare
Dignathodontidae